Miejscowości w USA:
 Carlinville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
Gminy w USA:
 Carlinville (ang. Carlinville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin